YJO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Johnny Mountain (Canada)